Formuła 2 Sezon 2021 – 27. sezon Formuły 2 organizowanej pod egidą Fédération Internationale de l’Automobile i jednocześnie piąty sezon po drugiej reaktywacji serii. Wszystkie wyścigi były imprezami towarzyszącymi wyścigom Formuły 1. Sezon rozpoczął się 27 marca na torze Bahrain International Circuit w Sakhir, a zakończył się 12 grudnia na torze Yas Marina Circuit w Abu Zabi.

Lista startowa 
Wszyscy kierowcy korzystali z samochodów Dallara F2 2018, wykorzystując sześciocylindrowe turbodoładowane silniki Mecachrome o pojemności 3,4 litra i opony Pirelli. Ponadto wszystkie zespoły uczestniczące w Formule 2 będą rywalizować do 2023 roku.

Zmiany wśród zespołów 
 BWT przestał być sponsorem tytularnym zespołu HWA Racelab.

Zmiany wśród kierowców 
 Mistrz Formuły 3 z 2020, Oscar Piastri trafił do ekipy Prema Racing, zastępując Micka Schumachera, który awansował do Formuły 1.
 Lirim Zendeli zastąpił Felipe Drugovicha w zespole MP Motorsport. Brazylijczyk z kolei zastąpił Calluma Ilotta w zespole UNI-Virtuosi Racing.
 Ralph Boschung powrócił do regularnych startów w Formule 2, zostając kierowcą Campos Racing. Szwajcar uczestniczył z hiszpańską ekipą podczas finałowej rundy poprzedniego sezonu Formuły 2 w Bahrajnie. Jego partnerem zespołowym został Gianluca Petecof.
 Z końcem sezonu 2020, Pedro Piquet postanowił zakończyć starty w tej serii ze względów finansowych.
 Sean Gelael po pięciu latach startów, licząc także wyścigi w Serii GP2, postanowił opuścić serię i przeniósł się do World Endurance Championship do ekipy Jota Sport. Jego miejsce w ekipie DAMS zajął Marcus Armstrong, który odszedł z zespołu ART Grand Prix. 
 Zespół Hitech Grand Prix zmienił skład kierowców. Reprezentantami ekipy będą Liam Lawson i Jüri Vips.
 Zespół HWA Racelab zmienił skład kierowców. Reprezentantami ekipy będą Matteo Nannini i Alessio Deledda.
 Théo Pourchaire, który jeździł dla HWA Racelab w dwóch ostatnich rundach sezonu 2020, został kierowcą ART Grand Prix.
 Dan Ticktum został nowym partnerem zespołowym Jehana Daruvali w ekipie Carlin. Brytyjczyk zastąpił Yukiego Tsunodę, który został kierowcą zespołu Scuderia AlphaTauri w Formule 1.
 Roy Nissany odszedł z zespołu Trident i trafił do ekipy DAMS, gdzie zastąpił odchodzącego do Carlina Dana Ticktuma.
 Richard Verschoor, współpracujący z zespołem MP Motorsport w niższych seriach, został ich kierowcą podczas rundy w Bahrajnie.

Zmiany w trakcie sezonu 
 Po pierwszej rundzie Jack Aitken zastąpił Matteo Nanniniego w zespole HWA Racelab.
 Z powodów finansowych Gianluca Petecof po dwóch rundach musiał wycofać się z serii. Zastąpił go Matteo Nannini.
 Matteo Nannini po czwartej rundzie odszedł z Campos Racing. Jego miejsce zajął David Beckmann, który wcześniej jeździł w Charouz Racing System. Charouz w miejsce Niemca awansował z Formuły 3 Enzo Fittipaldiego.
 Jack Aitken po wypadku na 24-godzinnym wyścigu na Spa-Francorchamps nie mógł wystartować podczas piątej rundy Formuły 2. Jako jego zastępstwo powołano Jake'a Hughesa

Kalendarz wyścigów 
Prowizoryczny kalendarz Formuły 2 na sezon 2021 został opublikowany w listopadzie 2020. Dwa miesiące później zmodyfikowano kalendarz po tym, kiedy zmodyfikowano terminarz Formuły 1.

Zmiany w kalendarzu 
W celu redukcji kosztów, zarówno Formuła 2 jak i Formuła 3 przyjęły nowy format weekendu wyścigowego. To spowoduje, że wyścigi F2 i F3 nie będą odbywać się na tych samych torach. Chociaż odbędzie się mniej rund, w obu mistrzostwach będą rozgrywane trzy wyścigi. Weekend wyścigowy F2 składać się będzie z 45-minutowego treningu i półgodzinnej sesji kwalifikacyjnej, dwóch wyścigów sprint w sobotę (na dystansie 120 km lub 45 minut) i wyścigu głównego w niedzielę (na dystansie 170 km lub 60 minut).

W porównaniu do poprzedniego sezonu, nastąpiły zmiany:
 Rundy na torach Circuit de Monaco, Bakı Şəhər Halqası i Yas Marina Circuit powrócą po rocznej przerwie.
 Rundy na torach Circuit de Barcelona-Catalunya, Circuit de Spa-Francorchamps i Hungaroring zostaną zdjęte z kalendarza w celu zrobienia miejsca dla nowego formatu weekendu wyścigowego.
 W kalendarzu znajdzie się runda na torze Jeddah Street Circuit, która będzie wspierać debiutujący w kalendarzu Formuły 1 wyścig o Grand Prix Arabii Saudyjskiej.

Wyniki

Klasyfikacje 

Punktacja w wyścigu głównym:

Punktacja w sprincie:

Kierowcy

Zespoły

Zmiany w przepisach

Przepisy sportowe 
Format weekendu wyścigowego zostanie zmieniony – odbędą się dwa wyścigi sprint w sobotę i wyścig główny (z obowiązkowym pit-stopem) w niedzielę. Piątkowe kwalifikacje określą pola startowe na pierwszy wyścig sprint i wyścig główny. Pola startowe do pierwszego wyścigu sprint będą ustalone poprzez odwrócenie pierwszej dziesiątki sesji kwalifikacyjnej. Pozycje startowe do drugiego wyścigu będą utworzone na podstawie wyników z pierwszego wyścigu, z odwróceniem pierwszej dziesiątki. Dodanie trzeciego wyścigu zapewni zespołom dodatkowy zestaw opon.

Uwagi

Przypisy 

!